WIIS steht für:
 WIIS (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 Women in International Security, Zusammenschluss von Frauen in der Außen-, Sicherheits- oder Verteidigungspolitik

Abkürzung